Le psaume 66 peut désigner :
 le psaume 66 (65) : psaume 66 selon la numérotation hébraïque, psaume 65 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 67 (66) : psaume 67 selon la numérotation hébraïque, psaume 66 selon la numérotation grecque.